La route départementale 765, ou RD 765, est une des routes départementales de France correspondants à d'anciennes routes nationales ou à d'anciens tronçons déviés :
 l'ex-RN 165 dans le Morbihan et le Finistère, reliant La Roche-Bernard à Audierne, la route est doublée par la voie express entre La Roche-Bernard et Quimper ;
 l'ex-RN 168A dans les Côtes-d'Armor, reliant Moncontour à Yffiniac ;
 l'ex-RN 765 en Loir-et-Cher, reliant La Patte-d'Oie à Romorantin-Lanthenay ;
 la RD 765, dans le Puy-de-Dôme.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Côtes-d'Armor
 Routes du Finistère
 Routes de Loir-et-Cher
 Routes du Morbihan

765